Sardis Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Sardis Lake (Mississippi)
 Sardis Lake (Oklahoma)